Юго-Восточный округ

Ботсвана 

Юго-Восточный округ

Россия 

Юго-Восточный административный округ, Москва